Sennesi – abitanti di Senna Comasco
Sennesi – abitanti di Senna Lodigiana